Альбрехт VI — ерцгерцог Австрії
 Альбрехт VI — герцог Баварії